Der Brasil Tennis Cup 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015. Das Sandplatzturnier der Kategorie International fand vom 27. Juli bis zum 2. August 2015 in Florianópolis statt, parallel zum Baku Cup 2015.

Titelverteidigerinnen waren die Tschechin Klára Zakopalová im Einzel und die Paarung Anabel Medina Garrigues / Jaroslawa Schwedowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Brasil Tennis Cup 2015 fand vom 25. Juli bis zum 26. Juli statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für den Einzelwettbewerb.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Florianópolis